La Foulée Blanche ist ein französischer Volkslanglauf in Autrans im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Geschichte 
Der Wettbewerb wurde erstmals 1979 ausgerichtet. Der Hauptlauf, der über 42 km in der freien Technik ausgetragen wird, ist seit 2016 Teil des FIS Worldloppet Cups. Daneben existieren verschiedene kürzere Läufe für verschiedene Altersklassen sowie ein 25-km-Rennen in der klassischen Technik.

Siegerliste des Hauptlaufes

Weblinks 
 Offizielle Website (franz.)
 Siegerlisten des Rennens

Volkslanglauf
Sportveranstaltung in Auvergne-Rhône-Alpes
Autrans-Méaudre en Vercors
Erstveranstaltung 1979